L'edizione 1980 della 2. divisjon norvegese di calcio vide le vittorie finali di HamKam e Brann.

Classifica finale

Gruppo A

Verdetti del gruppo A
HamKam promosso nella 1. divisjon.
Mjøndalen alle qualificazioni alla 1. divisjon.
Frigg, Sarpsborg e Harstad retrocesse.

Gruppo B

Verdetti del gruppo B
Brann promosso nella 1. divisjon.
Haugar alle qualificazioni alla 1. divisjon.
Strindheim, Hødd e Os retrocesse.

Qualificazioni per la 1. divisjon 1981

Haugar promosso nella 1. divisjon.

Collegamenti esterni

Calcio nel 1980
Campionato norvegese di calcio